Wiechers steht für:

 Wiechers-Sport, deutsches Motorsportteam

Wiechers ist der Familienname folgender Personen:
 Hans-Peter Wiechers (* 1948), deutscher Journalist und Autor
 Henning Wiechers (* 1974), deutscher Handballtorwart
 Rüdiger Hermann Wiechers (* 1943), deutscher Bankmanager
 Ulrich Wiechers (* 1949), deutscher Jurist und Richter am Bundesgerichtshof

Siehe auch:
 Wichers
 Wiegers